Weihnachten steht für:
 Weihnachten, christliches Fest
 Weihnachten weltweit, Überblick über internationale Weihnachtsbräuche
 Weihnachtsbrauchtum im deutschen Sprachraum
 Weihnachten (2002), TV-Episodenfilm von Marc-Andreas Bochert
 Weihnachten (Album) von Helene Fischer (2015) 
 Weihnachten, als ich klein war, Anthologie von Weihnachtsgeschichten

Siehe auch:

 Weihnacht